Појам Аркона може да се односи на:

 Рт Аркона, рт на њемачком острву Риген
 Аркона (Јаромарзбург), град и вјерско средиште балтичких Полапских Словена
 Аркона (група), руски фолк метал бенд
 Аркона (Онтарио)
 Аркона (2004), њемачки ледоломац
 Аркона (језеро), фаза у језерској води у басену Хјурон-Ири-Онтарио